Ženská čtyřhra Shenzhen Open 2018 probíhala v úvodní lednový týden roku 2018. Do deblové soutěže šenčenského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl česko-čínský pár Andrea Sestini Hlaváčková a Pcheng Šuaj, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit. Sestini Hlaváčková nastoupila do paralelně probíhajícího Brisbane International.

Vítězem se stal nenasazený rumunský pár Irina-Camelia Beguová a Simona Halepová, který ve finále zdolal české turnajové jedničky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 6–1 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Beguová vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Halepovou to bylo první takové turnajové vítězství, když v Šen-čenu navíc získala double po triumfu z dvouhry.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (finále)
  Ioana Raluca Olaruová /  Olga Savčuková (1. kolo)  Kristýna Plíšková /  Renata Voráčová (1. kolo)  Natela Dzalamidzeová /  Xenia Knollová (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2018